Лос Арвизу има више значења:

 Лос Арвизу, Гранха (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Арвизу, Кампо Арвизу (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику